Gornji Čajdraš
Donji Čajdraš